Piotr Zalewski – polski lekarz laryngolog
 Piotr Zalewski – polski polityk, wiceminister gospodarki morskiej
 Piotr Zalewski - polski specjalista mechanizacji rolnictwa, dwukrotny rektor Akademii Rolniczej w Krakowie